Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi 2022 – (PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi im. Zenona Plecha) dziewiąta edycja corocznego żużlowego turnieju indywidualnego mającego na celu wyłonienie najlepszego zawodnika Speedway Ekstraligi w sezonie. Zawody zostały rozegrane 2 kwietnia 2022 na Motoarenie w Toruniu.

Jason Doyle bronił tytułu wywalczonego przed rokiem. Turniej zakończył na 11. miejscu z dorobkiem 6 punktów. Zwycięzcą został Bartosz Zmarzlik, dla którego był to trzeci triumf w tych zawodach (wcześniej w 2019 i 2020).

W odróżnieniu od wcześniejszych edycji, turniej rozegrano przed inauguracją rozgrywek Speedway Ekstraligi.

Nominowani uczestnicy 
Do udziału w zawodach nominowanych zostało 14. zawodników z najwyższymi średnimi biegowymi z  edycji Speedway Ekstraligi, najskuteczniejszy zawodnik młodzieżowy z biegów juniorskich – Wiktor Lampart oraz zawodnik z dziką kartą – Dominik Kubera.

Artiom Łaguta oraz Emil Sajfutdinow znajdowali się na liście nominowanych żużlowców (odpowiednio 3. i 14. średnia), jednak ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainę, Polski Związek Motorowy wykluczył Rosjan z zawodów rozgrywanych w Polsce. Ich miejsce zajęli kolejni zawodnicy z listy rankingowej.

Lista zawodników w kolejności średnich biegowych:

  Bartosz Zmarzlik (2,649)
  Maciej Janowski (2,582)
  Artiom Łaguta (2,360)
  Jason Doyle (2,253)
  Leon Madsen (2,219)
  Martin Vaculík (2,209)
  Mikkel Michelsen (2,087)
  Tai Woffinden (2,085)
  Robert Lambert (2,083)
  Patryk Dudek (2,077)
  Janusz Kołodziej (2,036)
  Nicki Pedersen (2,029)
  Jakub Miśkowiak (1,965)
  Emil Sajfutdinow (1,954)
  Jack Holder (1,943)
  Paweł Przedpełski (1,909)
  Wiktor Lampart (1,809) – najskuteczniejszy zawodnik młodzieżowy
  Dominik Kubera (1,795) – dzika karta

Lista startowa 
Losowanie numerów startowych zostało przeprowadzone 24 marca 2022.

Numery startowe zawodników:

 Martin Vaculík ()
 Maciej Janowski ()
 Robert Lambert ()
 Wiktor Lampart ()
 Jakub Miśkowiak ()
 Leon Madsen (CZE)
 Bartosz Zmarzlik (GOR)
 Patryk Dudek (TOR)
 Tai Woffinden (WRO)
 Dominik Kubera (LUB)
 Janusz Kołodziej ()
 Jack Holder (TOR)
 Mikkel Michelsen (LUB)
 Paweł Przedpełski (TOR)
 Nicki Pedersen ()
 Jason Doyle (LES)
 Krzysztof Lewandowski (TOR) – zawodnik rezerwowy
 Karol Żupiński (TOR) – zawodnik rezerwowy

Finał 
Rundę zasadniczą z 13. punktami wygrał Bartosz Zmarzlik. Bezpośrednio do finału awansował również Nicki Pedersen. O pozostałe miejsca w biegu finałowym rozegrano dwa półfinały. W pierwszym z nich zmierzyli się Jack Holder, Leon Madsen, Martin Vaculík oraz Patryk Dudek. Gonitwa zakończyła się zwycięstwem Madsena. W drugim półfinale pod taśmą startową stanęli Tai Woffinden, Janusz Kołodziej, Maciej Janowski oraz Mikkel Michelsen. Pierwszy na mecie zameldował się Woffinden i uzupełnił stawkę finału. 

Bieg finałowy zakończył się zwycięstwem Bartosza Zmarzlika, dla którego był to trzeci tytuł Indywidualnego Międzynarodowego Mistrza Ekstraligi (wcześniej triumfował w 2019 i 2020). Drugie miejsce zajął Tai Woffinden, a na najniższym stopniu podium stanął Leon Madsen.

 2 kwietnia 2022, g. 17:30
 Motoarena Toruń im. Mariana Rosego
 Sędzia: Krzysztof Meyze

Zobacz też 

 Indywidualne mistrzostwa Polski na żużlu
 Ekstraliga na żużlu

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 IMME – oficjalna witryna zawodów

2022
2022 w sporcie żużlowym
2022 w polskim sporcie